Lamotte ist der Name folgender geographischer Objekte in Frankreich: 

 Lamotte-Beuvron, Gemeinde im Département Loir-et-Cher
 Lamotte-Brebière, Gemeinde im Département Somme
 Lamotte-Buleux, Gemeinde im Département Somme
 Lamotte-du-Rhône, Gemeinde im Département Vaucluse
 Lamotte-Warfusée, Gemeinde im Département Somme
 Kanton Lamotte-Beuvron im Département Loir-et-Cher

La Motte oder LaMotte ist der Name folgender Schlösser: 

 Schloss LaMotte in der saarländischen Stadt Lebach
 Schloss La Motte (Arthel) im burgundischen Ort Arthel

Lamotte ist der Familienname folgender Personen: 

 Étienne Lamotte (1903–1983), belgischer Indologe
 Fabian Lamotte (* 1983), deutscher Fußballspieler 
 Franz Lamotte (um 1751–1780), flandrischer Violinist und Komponist
 Hans Henry Lamotte (1922–2003), deutscher Kaufmann und Unternehmer
 Henry Lamotte (* um 1952), deutscher Kaufmann und Unternehmer 
 Martin Lamotte (* 1947), französischer Schauspieler, Drehbuchautor und Filmregisseur
 Maxime Lamotte (1920–2007), französischer Biologe
 Maximilian Joseph von Lamotte (1809–1887), bayerischer Verwaltungsbeamter im höheren Dienst
 Otto Lamotte (* 1951), deutscher Kaufmann und Unternehmer, Präses der Handelskammer Bremen

Siehe auch:
 De la Motte
 La Motte
 Lamothe
 La Mothe
 Lamott